Spyck bezeichnet:

 Johannes van der Spyck, auch Spijck (bl. 1736–1761), niederländischer Kupferstecher, Radierer und Illustrator
 Spyck (Kleve), Weiler der deutschen Stadt Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Gut Spyck in Lingen (Ems)
Siehe auch:
Spick